Im Gewichtheben wird der Titel Deutscher Meister auch an Mannschaften vergeben.

Regelung bis Saison 2010/2011:
In den Bundesligen Nord, Mitte und Süd starten Mannschaften aus den jeweiligen Gebieten. Die jeweils Erstplatzierten bestreiten untereinander das Bundesligafinale, das in einer der Heimatstädte der Teilnehmer ausgetragen wird. Der Austragungsort wechselt jährlich zwischen den jeweiligen Meistern der Ligen Nord, Mitte und Süd.

Regelung ab Saison 2011/2012:
Die Anzahl der Staffeln wurde von bisher drei (Nord, Mitte und Süd) auf zwei (Nord und Süd) reduziert. Am Finale nehmen nunmehr die zwei Staffelsieger und der punktbeste Zweite (Punkteschnitt aus dem besten Kampf der Hin- und Rückrunde) teil.

Regelung ab Saison 2013/2014:
Im Zuge der Umstrukturierung, weg vom Staffelsystem hin zu einer „einheitlichen“ Tabelle (2011/2012 fand bereits eine Reduzierung der Staffelanzahl von 3 auf 2 statt) wurde die Anzahl der Teilnehmer am Finale zur Mannschaftsmeisterschaft von 3 auf 2 reduziert. Analog wurde ein „kleines Finale“ um den 3., bzw. 4. Platz eingeführt. Die Runde wird nun in einer Vorrunde (innerhalb der jeweiligen Staffel) und anschließenden Playoffs (Staffelübergreifend) ausgetragen.

Liste

Deutsche Medaillengewinner

Seit 1922

Seit der deutschen Wiedervereinigung

Weblinks 
 Gewichtheben – Deutsche Mannschaftsmeisterschaften bis 2002 bei sport-komplett.de
 Gewichtheben – Deutsche Mannschaftsmeisterschaften ab 2010 bei sport-record.de
 Höhepunkte des deutschen Gewichthebens von 1879 bis zur Gegenwart auf habe-web.de

!Mannschaftsmeister
Gewichtheben